Gösweiner ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Gösweiner (* 1980), österreichische Sprachwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Reinhard Gösweiner, österreichischer Biathlon-Trainer
 Thomas Gösweiner (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Wolfgang Gösweiner (* 1978), österreichischer Krimiautor und Übersetzer